Carles Godó i Pié (Igualada, 1834 - Teià, 1897), polític i empresari català, cofundador del diari La Vanguardia
 Carles Godó i Valls (Barcelona, 1899 — 1987), empresari barceloní, president de La Vanguardia i net de Carles Godó Pié